Крестовая — топоним в России:

 Крестовая — деревня в Кадуйском районе Вологодской области
 Крестовая — деревня в Валдайском районе Новгородской области
 Крестовая — деревня в Ершичском районе Смоленской области
 Крестовая — село в Нижнеколымском районе Якутии
Реки
 Крестовая — река на полуострове Канин
 Крестовая — река на острове Котельный, Якутия
 Крестовая — река в Томской области, приток Ельцовой
Горы
 Крестовая — гора в Крыму, близ Ореанды
 Крестовая — гора в Мурманской области, близ Кандалакши
 Крестовая — гора в Губахе (Пермский край)
 Крестовая — гора в центре Кисловодска (Ставропольский край)
 Крестовая — гора в Приморском крае, близ Ольги
 Крестовая — гора Семинского хребта в республике Алтай
Улицы
 Крестовая улица — улица в городе Рыбинск Ярославской области.

См. также 
 Кресты (значения)
 Гора Крестов (значения)